O RER França, para Rede Expressa Regional (), tem entre outros o , RER d'Île-de-France na região de Paris assim como o RER franco-valdo-genebrino na zona Franco-Suíça, que se encontra integrado no sistema CEVA de Genebra. 

Rede Expressa Regional
Linhas ferroviárias da França
Transporte ferroviário na França